Хосе́ Рами́рес: 
 Рамирес, Хосе (1858—1923) — испанский гитарный мастер.
 Рамирес, Хосе (род. 1992) — американский боксёр.
 Рамирес, Хосе (род. 1990) — доминиканский бейсболист.
 Рамирес, Хосе (род. 1992) — доминиканский бейсболист.
 Рамирес, Хосе Давид (род. 1995) — мексиканский футболист, полузащитник.